Karol Grela (ur. 1970) – polski chemik
 Karol Grela (ur. 1985) – polski gitarzysta i wokalista rockowy